Алишер (Алексей) Искандерович Гиппот (род. 26 мая 1973, Воронеж, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, нападающий.

Биография

Карьера 
Воспитанник СУОР «Ставрополь». Первый тренер — С. Х. Акопян. Вызывался в юношескую сборную СССР. В 16 лет попал в команду Первой союзной лиги «Динамо» Ставрополь. Но на уровне команд мастеров начал играть в 1990 году в составе «Сигнала» из Изобильного — команды Второй низшей лиги. В 1992—1996 годах играл за кисловодский «Асмарал»/«Олимп» в Первой, Второй и Третьей лигах ПФЛ. В 1997 году играл в Третьей лиге за «Торпедо» Георгиевск, во втором круге был переведён в нападение и забивал в среднем 2 мяча за матч, всего за сезон забил 28 мячей в 27 матчах. Сезон 1998 года провёл в «Локомотиве-Тайме» из Минеральных Вод, откуда перешёл в тольяттинскую «Ладу», с которой вышел в Первый дивизион. Три года, с 2001 по 2003 год, играл в «Содовике» из Стерлитамака, с которым становился призёром зонального турнира Второго дивизиона, в 2004 году играл за «Носту» Новотроицк и «Амур» Благовещенск, которые в том году также заняли призовые места в своих зонах Второго дивизиона. В 2005 году перебрался в команду западной зоны «Северсталь» Череповец, где и закончил профессиональную карьеру. В дальнейшем играл на любительском уровне в командах Ставропольского края.

Выходил на поле более чем в 400 матчах первенства России, дважды участвовал в играх против московского «Спартака» в Кубке России (1999, 2000).

Статистика

Достижения 
 Победитель зонального турнира Второго дивизиона: 1999.
 Серебряный призёр зонального турнира Второго дивизиона: 2001, 2002, 2004.
 Бронзовый призёр зонального турнира Второго дивизиона: 1998, 2003, 2004.
 Победитель зонального турнира Третьей лиги: 1995.
 Бронзовый призёр зонального турнира Третьей лиги: 1997.

Личная жизнь 
Женился в 19 лет. Жена Наталья (познакомился в Кисловодске). Дочь — Дарья.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК «Нарзан»
Игроки ФК «Торпедо» Георгиевск
Игроки ФК «Локомотив-КМВ»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Амур»
Игроки ФК «Шексна»